The Unexpected Bath – cortometraggio del 1900 prodotto da S. Lubin
 The Unexpected Bath – cortometraggio del 1903 diretto da Cecil M. Hepworth